Een deel van de Mauritspolder bij IJzendijke, dat een militaire functie had
Retranchementpolder (Retranchement), de polder waarin de plaats Retranchement zich bevindt